Příjmení Amort neslo více osobností:

Alois Jiří Amort – český sochař a štukatér
Čestmír Amort – český historik
František Jiří Amort – český malíř
Václav Amort – český sochař 
Vilém Amort – český sochař
Vlastimil Amort – český sochař
Světla Amortová – česká herečka